Пётр Тимофеевич Медведский (15 августа 1930 года, село Плитченка, Борисовский район, Минская область — 18 июля 2006 года) — передовик производства, бригадир слесарей-монтажников специализированного управления № 206 треста «Донбассметаллургмонтаж», Донецкая область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился 15 августа 1930 года в крестьянской семье в селе Плитченка Борисвоского района. С 1940 года проживал в станице Новодеревянковская Краснодарского края, где в 1944 году окончил четыре класса средней школы. С 1944 по 1948 год обучался в Ейском ремесленном училище металлистов № 10, по окончании которого получил специальность «токарь-универсал». Потом был направлен на работу в Енакиево и в 1949 году — в Мариуполь, где трудился в управлении «Союзмонтажстрой» и позднее — бригадиром слесарей-монтажников в управление № 206 треста «Донбассметаллургмонтаж».

Работал на различных стройках промышленных и социальных объектах в Мариуполе, Краматорске, Енакиево и других городах Донбасса. Был в командировке в Алжире. Строил цеха заводов «Азовсталь» и Металлургического завода имени Ильича.

Во время своей деятельности применял рационализаторские методы, которые значительно увеличивали производительность труда. В 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся производственные успехи, достигнутые на строительстве прокатного стана „3600“ Ждановского металлургического завода „Азовсталь“».

После выхода на пенсию проживал в Мариуполе.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1973 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (07.05.1971)

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 

 Биографический справочник

Делегаты XXVI съезда КПСС